Dit is een lijst van planetoïden 6101-6200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6101) - || 1993 EG || 1 maart 1993 || T. Urata
|-
| (6102) Visby || 1993 FQ25 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (6103) - || 1993 HV || 16 april 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6104) Takao || 1993 HZ || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6105) Verrocchio || 4580 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6106) Stoss || 6564 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6107) Osterbrock || 1948 AF || 14 januari 1948 || C. A. Wirtanen
|-
| (6108) Glebov || 1971 QN || 18 augustus 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (6109) - || 1975 QC || 29 augustus 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (6110) Kazak || 1978 NQ1 || 4 juli 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (6111) Davemckay || 1979 SP13 || 20 september 1979 || S. J. Bus
|-
| (6112) Ludolfschultz || 1981 DB1 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (6113) Tsap || 1982 SX5 || 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (6114) - || 1984 HS1 || 28 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (6115) Martinduncan || 1984 SR2 || 25 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (6116) Still || 1984 UB3 || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (6117) - || 1985 CZ1 || 12 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (6118) - || 1986 QX3 || 31 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (6119) Hjorth || 1986 XH || 6 december 1986 || P. Jensen
|-
| (6120) Anhalt || 1987 QR || 21 augustus 1987 || F. Börngen
|-
| (6121) Plachinda || 1987 RU3 || 2 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (6122) Henrard || 1987 SW1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (6123) Aristoteles || 1987 SH2 || 19 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (6124) Mecklenburg || 1987 SL10 || 29 september 1987 || F. Börngen
|-
| (6125) - || 1989 CN || 4 februari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6126) - || 1989 EW1 || 5 maart 1989 || Z. Vávrová
|-
| (6127) Hetherington || 1989 HD || 25 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (6128) Lasorda || 1989 LA || 3 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (6129) Demokritos || 1989 RB2 || 4 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (6130) - || 1989 SL5 || 24 september 1989 || R. H. McNaught
|-
| (6131) Towen || 1990 OO3 || 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (6132) Danielson || 1990 QY3 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (6133) - || 1990 RC3 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6134) - || 1990 RA5 || 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6135) Billowen || 1990 RD9 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6136) Gryphon || 1990 YH || 22 december 1990 || A. Natori, T. Urata
|-
| (6137) - || 1991 BY || 25 januari 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (6138) - || 1991 JH1 || 14 mei 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (6139) Naomi || 1992 AD1 || 10 januari 1992 || A. Sugie
|-
| (6140) Kubokawa || 1992 AT1 || 6 januari 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6141) Durda || 1992 YC3 || 26 december 1992 || Spacewatch
|-
| (6142) - || 1993 FP || 23 maart 1993 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (6143) Pythagoras || 1993 JV || 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (6144) - || 1994 EQ3 || 14 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6145) Riemenschneider || 2630 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6146) Adamkrafft || 3262 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6147) Straub || 1081 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6148) Ignazgünther || 5119 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6149) Pelčák || 1979 SS || 25 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (6150) Neukum || 1980 FR1 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (6151) Viget || 1987 WF || 19 november 1987 || E. Bowell
|-
| (6152) Empedocles || 1989 GB3 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (6153) Hershey || 1990 OB || 19 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (6154) Stevesynnott || 1990 QP1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (6155) Yokosugano || 1990 VY2 || 11 november 1990 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (6156) Dall || 1991 AF1 || 12 januari 1991 || B. G. W. Manning
|-
| (6157) Prey || 1991 RX2 || 9 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (6158) - || 1991 VB3 || 12 november 1991 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (6159) - || 1991 YH || 30 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6160) Minakata || 1993 JF || 15 mei 1993 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (6161) Vojno-Yasenetsky || 1971 TY2 || 14 oktober 1971 || L. I. Chernykh
|-
| (6162) Prokhorov || 1973 SR6 || 25 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6163) Reimers || 1977 FT || 16 maart 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (6164) Gerhardmüller || 1977 RF2 || 9 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (6165) Frolova || 1978 PD3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (6166) Univsima || 1978 SP4 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (6167) Narmanskij || 1979 QB10 || 27 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (6168) - || 1981 EB1 || 5 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (6169) Sashakrot || 1981 EX4 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6170) Levasseur || 1981 GP || 5 april 1981 || E. Bowell
|-
| (6171) - || 1981 UT || 26 oktober 1981 || L. G. Taff
|-
| (6172) Prokofeana || 1982 TX || 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (6173) Jimwestphal || 1983 AD || 9 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (6174) Polybius || 1983 TR2 || 4 oktober 1983 || N. G. Thomas
|-
| (6175) Cori || 1983 XW || 4 december 1983 || A. Mrkos
|-
| (6176) Horrigan || 1985 BH || 16 januari 1985 || Z. Vávrová
|-
| (6177) - || 1986 CE2 || 12 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (6178) - || 1986 DA || 16 februari 1986 || M. Kizawa
|-
| (6179) Brett || 1986 EN || 3 maart 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6180) Bystritskaya || 1986 PX4 || 8 augustus 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (6181) - || 1986 RW || 6 september 1986 || E. F. Helin
|-
| (6182) Katygord || 1987 SC4 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (6183) Viscome || 1987 SF7 || 26 september 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (6184) Nordlund || 1987 UQ3 || 26 oktober 1987 || P. Jensen
|-
| (6185) - || 1987 YD || 20 december 1987 || T. Kojima
|-
| (6186) Zenon || 1988 CC2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (6187) - || 1988 RD5 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (6188) Robertpepin || 1988 SW2 || 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (6189) Völk || 1989 EY2 || 2 maart 1989 || E. W. Elst
|-
| (6190) Rennes || 1989 TJ1 || 8 oktober 1989 || M. Koishikawa
|-
| (6191) Eades || 1989 WN1 || 22 november 1989 || B. G. W. Manning
|-
| (6192) - || 1990 KB1 || 21 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (6193) Manabe || 1990 QC1 || 18 augustus 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6194) Denali || 1990 TN || 12 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (6195) Nukariya || 1990 VL2 || 13 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6196) - || 1991 UO4 || 28 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6197) - || 1992 AB1 || 10 januari 1992 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (6198) Shirakawa || 1992 AF1 || 10 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (6199) Yoshiokayayoi || 1992 BK1 || 26 januari 1992 || A. Sugie
|-
| (6200) Hachinohe || 1993 HL || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe|}

Planetoïdenlijsten